Szwajcaria:
 Bigle – szwajcarska nazwa gminy Biglen

Osoby:
 Armand Bigle – francuski przedsiębiorca

Zobacz też:
 Beagle